Самуилово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Самуилово — село в Благоевградской области.
 Самуилово — село в Добричской области.
 Самуилово — село в Сливенской области.
 Самуилово — село в Старозагорской области.